Carum anthriscoides är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Boissieu. Carum anthriscoides ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
anthriscoides